Фрідріх Шиллер (1759—1805) — німецький поет і драматург.
 Леон Шиллер (1887—1954) — польський театральний режисер, критик і теоретик театру.
 Лоуренс Шиллер — американський режисер, продюсер, кінематографіст, фотограф, письменник.
 Микола Шиллер (1848—1910) — фізик, директор Харківського технологічного інституту.
 Ростислав Шиллер — народний депутат України 3-го скликання.
 Юліус Шиллер († 1627) — німецький юрист і астроном.
 Стефан Шиллер (1857—1933) — польський архітектор.

Див. також 
 Schiller — електронний музичний проект Крістофера фон Дейлена.

Німецькі прізвища